GLOW Festival, een jaarlijkse lichtmanifestatie in Eindhoven
Gorgeous Ladies of Wrestling, een Amerikaanse worstelorganisatie voor vrouwen, gestart in 1986
GLOW, een Amerikaanse komische dramaserie over de worstelorganisatie
GLOW: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling, een documentaire over de worstelorganisatie uit 2012
The Glow, het zevende album van de Amerikaanse zangeres Bonnie Raitt
Glow of Bloom (effect), een effect van computergraphics om een bepaalde lichtinval te simuleren in onder meer computerspellen
Glow (Gavin James)